Gehlhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Gehlhoff-Claes (Pseudonym Astrid Claes, 1928–2011), deutsche Schriftstellerin
 Christine Gehlhoff, deutsche Handballspielerin
 Georg Gehlhoff (1882–1931), deutscher Physiker
 Walter Gehlhoff (1922–2004), deutscher Diplomat und Staatssekretär im Auswärtigen Amt